Piotr Jaworski – dziennikarz
 Piotr Jaworski – matematyk
 Piotr Jaworski – artysta